Уинкотт () — английская фамилия. Известные носители:

  (, 1906—1969) — британский экономист и журналист.
  (, 1867—1947) — английский автор песен.
 Джефф Уинкотт (, род. 1956) — американский и канадский актёр, атлет и мастер боевых искусств, старший брат Майкла Уинкотта.
  () — британский политолог, академик Бирмингемского и Кардиффского университетов.
 Лен Уинкотт (, 1907—1983) — английский моряк, мятежник и коммунистический активист, позже перешедший на сторону СССР.
 Майкл Уинкотт (, род. 1958) — американский и канадский актёр, младший брат Джеффа Уинкотта.